miejscowości na Litwie:
 Butrymańce (Butrimonys) – miasteczko w okręgu olickim, w rejonie olickim
 Butrymańce (Butrimonys) – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie solecznicki